De Copa AUF Uruguay 2022 was het eerste seizoen waarin werd gestreden om deze nationale voetbalbeker van Uruguay. Het toernooi, georganiseerd door de Uruguayaanse voetbalbond (AUF), begon op 22 juni en eindigde op 13 november met de finale waarin Defensor Sporting Club met 1–0 won van La Luz FC.

Deelnemers 
Er namen 76 ploegen deel aan de Copa AUF Uruguay 2022. Van de ploegen die mee mochten doen schreef alleen CA Villa Teresa zich niet in voor het toernooi. De 28 ploegen in de twee hoogste divisies waren verplicht om mee te doen. Hieronder staat een overzicht van de deelnemers en de competitie waarin ze in 2022 uitkwamen.

Primera División (16 ploegen)
 Albion FC
 CA Boston River
 CS Cerrito
 Cerro Largo FC
 Danubio FC
 Defensor Sporting Club
 Club Deportivo Maldonado
 CA Fénix
 Liverpool FC
 Montevideo City Torque
 Montevideo Wanderers FC
 Club Nacional de Football
 CA Peñarol
 Club Plaza Colonia de Deportes
 CA Rentistas
 CA River Plate

Segunda División (12 ploegen)
 CA Atenas
 Central Español FC
 CA Cerro
 CA Juventud (Las Piedras)
 La Luz FC
 CS Miramar Misiones
 CA Progreso (Montevideo)
 Racing Club de Montevideo
 Rampla Juniors FC
 IA Sud América
 Uruguay Montevideo FC
 CSD Villa Española

Primera División Amateur (22 ploegen)
 CA Alto Perú
 CA Artigas
 CA Basáñez
 CA Bella Vista
 Canadian SC
 Colón FC
 Club Deportivo Colonia
 Deportivo Italiano FC del Uruguay
 Durazno FC
 Huracán FC
 CSD Huracán Buceo
 CSD Los Halcones
 CA Mar de Fondo
 Club Oriental de Football
 CD Parque del Plata
 Paysandú FC
 CA Platense
 IA Potencia
 Rocha FC
 Salto FC
 Salus FC
 Tacuarembó FC
 CA Villa Teresa

Segunda División Amateur (2 ploegen)
 CSD Cooper
 CSD Paso de la Arena

Copa Nacional de Clubes (24 ploegen)
 CA Barrio Olímpico
 Atlético Bella Vista de Paysandú
 ID Boquita
 CA Central
 CA Huracán (Paysandú)
 CA Huracán (Rivera)
 CA Ituzaingó
 CA Juanicó
 CA Juventud (Colonia)
 Laureles FC
 Lavalleja FC
 CA Lavalleja
 Palermo FC
 Piriápolis FC
 CR Porongos FC
 CA Progreso (Estación Atlántida)
 CA Quilmes
 IA Río Negro
 CDyS Santa Emilia
 Sportivo Barracas FC
 CA Universal
 CA Universitario
 Wanderers AC
 CA Wanderers Juvenil

Competitie-opzet 
Het toernooi werd gespeeld middels knock-outwedstrijden. Alle ontmoetingen - met uitzondering van de halve finales - werden over één wedstrijd gespeeld. De zestien ploegen in de Primera División waren vrijgesteld tot de derde ronde (laatste 32). Ook CS Miramar Misiones (kampioen van de Primera División Amateur), CA Central en CA Juventud (top-twee van de Copa Nacional de Clubes) en CA Progreso (beste degradant uit de Primera División) stroomden in de derde ronde in. De overige deelnemers streden om de resterende twaalf plekken in de derde ronde.

Wedstrijdschema vanaf achtste finales

Wedstrijden

Voorronde
De voorronde werd gespeeld tussen 22 en 30 juli 2022. Van de 46 ploegen uit de Primera División Amateur, de Segunda División Amateur en de Copa Nacional de Clubes werden er dertig vrijgeloot. De overige zestien ploegen streden om acht plekken in de eerste ronde.

Eerste ronde 
De eerste ronde werd gespeeld tussen 6 juli en 3 augustus 2022. In totaal 48 deelnemers (tien ploegen uit de Segunda División, dertig ploegen die waren vrijgeloot voor de voorronde en acht winnaars uit de voorronde) streden om 24 plekken in de tweede ronde.

Tweede ronde 
De tweede ronde werd gespeeld tussen 3 en 17 augustus 2022. De 24 winnaars van de eerste ronde streden om twaalf plekken in de derde ronde.

Derde ronde 
De tweede ronde werd gespeeld tussen 23 augustus en 8 september 2022. In totaal 32 deelnemers (twintig ploegen die pas in deze ronde instroomden en twaalf winnaars uit de tweede ronde) streden op zestien plekken in de achtste finales. In elke wedstrijd stond een ploeg uit de Primera División tegenover een van de zestien overige ploegen. De deelnemers uit de Primera División speelden allemaal uit.

Achtste finales 
De achtste finales werden gespeeld tussen 21 en 28 september 2022. De zestien winnaars van de derde ronde streden om acht plekken in de kwartfinales.

Kwartfinales 
De kwartfinales werden gespeeld tussen 4 en 12 oktober 2022. De acht winnaars van de achtste finales strijden om twee plekken in de halve finales.

Halve finales 
De halve finales werden gespeeld tussen 26 oktober en 1 november. Dit was de enige ronde die werd gespeeld over twee duels. De winnaars kwalificeerden zich voor de finale.

Defensor Sporting Club wint met 4-2 over twee wedstrijden.

1–1 over twee wedstrijden. La Luz FC wint met 4–2 na strafschoppen.

Finale

Topscorers 
Bekerwinnaar Defensor Sporting Club had met Andrés Ferrari de topscorer in hun gelederden. Hij scoorde in de achtste finales en de kwartfinales een doelpunt en maakte er in de halve finales twee.

Zie ook 
 Primera División 2022 (Uruguay)
 Segunda División 2022 (Uruguay)
 Primera División Amateur 2022

2022
Uruguay